Sylloge fungorum («Каталог грибов») — работа в 26 томах, начатая и большей частью написанная итальянским микологом Пьером Андреа Саккардо (1845—1920). В написании работы, изданной с 1882 по 1972, приняло участие множество систематиков.

Стандартное обозначение названия книги при использовании в номенклатурных цитатах — Syll. fung.

Общая информация 
Полное название работы — Sylloge fungorum omnium hucusque cognitorum. Первые 22 тома работы были изданы в Падуе с 1882 по 1913. В первом томе, автором которого является один Пьер Андреа Саккардо, даны краткие сведения об известных пиреномицетах. Тома 23—25 изданы в Авеллино с 1925 по 1931. 26-й том, написанный целиком Алессандро Троттером (1874—1967), вышел в 1972 году в Нью-Йорке и Лондоне. Редактором последнего тома выступила американский миколог Эдит Кэтрин Кэш (1890—1992).

Вскоре после издания первого тома «Каталога грибов» работа подверглась жёсткой критике со стороны английского миколога Мордехая Кубитта Кука. Кук в рецензии в журнале Grevillea писал, что система, принятая Саккардо, эквивалентна ранней линнеевской системе классификации растений середины XVIII века. В следующем выпуске Grevillea Саккардо в ответ назвал систему Кука наиболее сходной с классификацией Турнефора конца XVII века.

Другой английский миколог Уильям Байуотер Гроув, рецензировавший в Journal of Botany четвёртый том Sylloge напротив отзывался о работе высоко. Он посчитал, что это была «не менее крупная победа, чем три, ей предшествовавшие».

Список томов и авторов

Примечания

Литература 
 

Книги по микологии
Книги 1882 года